A Mentés Másként Trió egy 2005-ben alapított együttes, amely elsősorban a magyarság és a szomszéd népek hagyományos népzenéjét játssza. Tagjai: Fábri-Ivánovics Tünde, Fábri Géza és Lipták Dániel.

Története
Az együttes elsősorban a magyarság és a szomszéd népek hagyományos népzenéjét játssza. Zenéjüket saját maguk leginkább „újraénekelt népzenének” tekintik. Dalaikat az eredeti népzene anyagából, eredeti technikákkal bontják ki, megelégedve a hagyományos népi hangszerelés eszközeivel. A táncházmozgalom hatására elsősorban a Délvidék, Erdély, valamint a moldvai csángók népzenéjével foglalkoznak. 

Fábri Géza 1984-ben talált rá a kobozra, erre a népi pengetős hangszerre, amely csak a magyar nyelvterület keleti peremén maradt fönn, akkor végképp elköteleződött a moldvai csángó magyarok varázslatos kultúrája, hangszeres zenéje iránt. 2003-ban kezdett együtt dolgozni Ivánovics Tündével, elkészítve a Mentés másként... című lemezt. Lipták Dániel ekkor még vendégként muzsikált.  A mai fölállás végül 2005-re állt össze. A zenekar tagjainak közös munkáját megkönnyíti, hogy a szegedi piarista gimnázium művészeti iskolájában munkatársak.

Diszkográfia
 Mentés másként – Újraénekelt moldvai csángó-magyar népdalok – 2005.
 Menyegző – Balladák és kolindák Bartóknak – 2007.
 Élő nap – 2008.
 Hegyek-völgyek között - 2015.

Jegyzetek

Források 

Magyar népzenekarok
2005-ben alakult együttesek